Гидроксид рутения(III) — неорганическое соединение, гидроксид металла рутения с формулой Ru(OH),
чёрный осадок,
не растворяется в воде.

Получение 
 Действие щелочей на соли рутения(III):

 Окисление гидроксида рутения(II):

Физические свойства 
Гидроксид рутения(III) образует чёрный осадок,
не растворяется в воде.

См. также 
 Гидроксид рутения(II)
 Гидроксид рутения(IV)

Литература 
 

Гидроксиды рутения
Соединения рутения по алфавиту